Cet article recense les églises des Sacrés-Cœurs, dédiées aux cœurs de Jésus et Marie.

États-Unis 
 Église des Sacrés-Cœurs (), Cardington, Ohio
 Église des Sacrés-Cœurs (), Bradford, Massachusetts
 Église des Sacrés-Cœurs (), Malden, Massachusetts
 Église des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie (), Sun Prairie, Wisconsin

France 
 Église des Sacrés-Cœurs, Rennes, Ille-et-Vilaine
 Église des Sacrés-Cœurs, Nuku-Hiva, Polynésie française
 Chapelle des Sacrés-Cœurs-de-la-Sainte-Famille, Pouillon, Landes
 Chapelle des Cœurs-de-Jésus-et-Marie, Beaudignies, Nord

Annexes